

Nom 

Fan peut désigner :
 fan, un anglicisme qui désigne une personne qui éprouve une forte admiration pour une personne, un groupe de personnes, une équipe de sport, etc. ;
 fan, un anglicisme qui désigne la soufflante d'un turboréacteur ;
 Xian de Fan, une subdivision administrative de la province du Henan en Chine ;
 Fan, une chanson de Pascal Obispo ;
 , le nom de plusieurs films ;
 Fan, un film indien sorti en 2015, avec Shahrukh Khan.

Patronyme 

 Fan Li (536-448 ), un homme d'état et commerçant chinois de la période des Printemps et Automnes ;
 Fan Zhongyan (988-1052), un chancelier de la dynastie Song ;
 Fan Qin (1506-1585), un homme politique et bibliophile de la dynastie Ming ;
  (né en 1965), un clarinettiste américain d'origine chinoise ;
 Fan Bingbing (née en 1981), une actrice et chanteuse chinoise ;
 Fan Kexin (née en 1993), une patineuse de vitesse chinoise.
 Li Fan, informaticienne chinoise.

Acronyme 
FAN peut désigner :
 Facteur antinucléaire, un marqueur sanguin présent dans les connectivites ;
 Force d'action navale, le nom donné dans la Marine française à la flotte de surface ;
 Forces armées du Nord ;
 File Area Network, en informatique, des méthodes de partage de fichiers sur un réseau tel qu'un dispositif de stockage relié à un serveur de fichiers ou un NAS ;
 Fully Automated Nagios ;
 facteur atrial natriurétique.

Exclamation 
Ce mot est aussi utilisé en suédois en guise d'exclamation.

Voir aussi 
 Triangle fan

Homonymie d'acronyme
Homonymie de toponyme

ja:FAN